Tryphon ist der Name folgender Personen:
 Tryphon (Heiliger), christlicher Märtyrer
 Tryphon von Petschenga, Missionar der Samen im 16. Jahrhundert
 Diodotos Tryphon, seleukidischer König
 Tryphon (Grammatiker), griechischer Grammatiker des 1. Jahrhunderts v. Chr.
 Tryphon (Glashersteller), Glashersteller
 Tryphon (Konstantinopel) (927–931), Patriarch von Konstantinopel
 Georg Tryphon (* 1935), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Figur in der frühchristlichen Schrift Dialog mit dem Juden Tryphon
 Tryphon (Gattung), Gattung der Schlupfwespen (Ichneumonidae)

Siehe auch:
 Tryphe
 Trifon